Казановка — топоним.

Белоруссия 
 Казановка — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Казановка — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Казановка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Казановка — село в Венёвском районе Тульской области.
 Казановка — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Казановка — река в Тульской области, приток Дона.
 Казановка — деревня в Аскизском районе Хакасии.
 «Казановка» — Хакасский республиканский национальный музей-заповедник.
 Казановка — посёлок в Варненском районе Челябинской области.